— японская фамилия и топоним.

Известные носители фамилии 
 Охаси, Аяка (род. 1994) — японская сэйю и певица.
 Охаси, Хидэюки (род. 1965) — японский боксёр-профессионал.
 Охаси, Юи (род. 1995) — японская пловчиха

Топоним 
 Охаси — протока, соединяющая озёра Синдзи и Накауми в префектуре Симане. Часть реки Хии.